Sérgio (prenome)
 Sérgia (gente) — nome gentil romano (Sergius, gens Sergia, ou Sergii)
 Sérgio (general) — general bizantino
 Sérgio de Edessa — diplomata bizantino
 Sérgio (duque) — general bizantino
 Sérgio (estratego da Sicília) — general bizantino
Sérgio (intérprete) — intérprete bizantino
Sergio (filme) — filme estadunidense
Sérgio (patrício) — general bizantino

Ver também 
O Ateneu — romance do brasileiro Raul Pompeia cujo personagem principal se chama Sérgio

Desambiguações de prenomes